I Liga austriacka w piłce nożnej (1926/1927) była 16. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Tytułu nie obroniła drużyna SV Amateure. Nowym mistrzem Austrii został zespół Admira Wiedeń.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Przypisy

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
1926 w piłce nożnej
1927 w piłce nożnej
1926 w Austrii
1927 w Austrii